Бражники, или сфи́нксы (), — род бабочек из семейства бражников (Sphingidae). Средней величины и крупные бабочки.

Классификация

Распространение 
Представители рода встречаются в Голарктической и Неотропической областях.

Примечания 

Бражники
Роды чешуекрылых